Der er flere personer og guddomme i den græske mytologi med navnet Perses

Titaniden Perses – Far til gudinden Hekate
Perses søn af Andromeda og Perseus – Persernes forfader ifølge den græske mytologi.
Hesiods bror Perses – se Værker og dage.